Prisoner of Love (canção de Russ Columbo)
 Prisoner of Love (canção de Tin Machine)
 Prisoner of Love (álbum de James Brown)

Veja também 
 Prisoners of Love

Desambiguação